Alden Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alden Creek (Coeur D’Alene River), Fluss im Bundesstaat Idaho
 Alden Creek (Wolf Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming
 East Alden Creek, Fluss im Bundesstaat Idaho

Alden Creek  steht für:
 Alden Poplar Creek Convalescent Center, eine Klinik im Bundesstaat Illinois